Аладжалов — русифицированная форма армянской фамилии Аладжалян (); имеет женскую форму Аладжалова.
 Аладжалов, Константин Иванович (1900—1987) — американский художник-график, иллюстратор, акварелист.
 Аладжалов, Мануил Христофорович (1862—1934) — русский и советский художник-пейзажист, педагог.
 Аладжалов, Семён Иванович (1902—1967) — советский театральный художник, график и плакатист. Заслуженный деятель искусств Армянской ССР.

 Аладжалова, Елена Сергеевна (1904—1984) — русский советский живописец, член Ленинградского Союза художников.